Землетрясение в Крайстчерче (1869)
 Землетрясение в Крайстчерче (2010)
 Землетрясение в Крайстчерче (февраль 2011)
 Землетрясение в Крайстчерче (июнь 2011)
 Землетрясение в Крайстчерче (2016)